Andrija (en serbe cyrillique, Андрија) est un prénom de genre masculin, en usage en Croatie et en Serbie. En français on le traduit par André. Il est à l'origine du patronyme Andrijašević.

Toponyme
 Sveti Andrija (ou Svetac), une île de Croatie ;
 Andrija, une  petite île située près de Pula, en Croatie.

Prénom
 

Prénom serbe
Prénom croate